Alexios Komnenos () kan syfta på:
 Alexios I Komnenos
 Alexios Komnenos (ca 1077–efter 1108), bysantinsk aristokrat, dux av Dyrrhachium och son till Isaac Komnenos
 Alexios Komnenos (???–1136), son till Isaak Komnenos
 Alexios Komnenos (oktober 1106–sommaren 1142), bysantinsk medregent (som kejsare) och son till Johannes II Komnenos
 Alexios Komnenos (ca 1170–1199), illegitim son till Andronikos I Komnenos
 Alexios Komnenos (ca 1135/42–efter 1182), bysantinsk aristokrat, protosebastos och son till Andronikos Komnenos
 Alexios II Komnenos (14 september 1169–september 1183), bysantinsk kejsare och son till Manuel I Komnenos
 Alexios Komnenos (???–1188), illegitim son till Manuel I Komnenos
 Alexios I Megas Komnenos (ca 1182–1 februari 1222), kejsare av Trabzon och son till Manuel Komnenos
 Alexios II Megas Komnenos (september/december 1282–3 maj 1330), kejsare av Trabzon och son till Johannes II Megas Komnenos
 Alexios III Megas Komnenos (5 oktober 1338–20 mars 1390), kejsare av Trabzon och son till Basileus Megas Komnenos
 Alexios IV Megas Komnenos (ca 1379–26 april 1429), kejsare av Trabzon och son till Manuel III Megas Komnenos
 Alexios V Megas Komnenos (1454–1 november 1463), kejsare av Trabzon och son till Alexander Megas Komnenos

Se även 
 Andronikos Komnenos
 Manuel Komnenos